Osoby:
 Karin Kathrein – austriacka publicystka

Inne:
 Kathrein-Werke – niemieckie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Cathrein
 Sankt Kathrein